{{Szlachcic infobox
 |imię               = Buszko
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = 
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = 
 |opis herbu         = 
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = WolimuntowiczowieKondratowiczowie Kieżgajłowie StankiewiczowieDowgiałłowie
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = N.N.
 |matka              = N.N.
 |mąż                = 
 |żona               = N.N.
 |dzieci             = Wolimunt
 |rodzeństwo         = 
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}

Buszko (żył w XIV w.) – bojar pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego, protoplasta wielu polskich rodów szlacheckich.

Życiorys 

Buszko był jednym z wielkolitewskich bojarów. Spotykamy go w dokumentach historycznych z 1366 roku w okolicy Mejszagoły, schwytał wówczas w zasadzkę oddział rycerzy Zakonu Krzyżackiego, jednakże doznał porażki. 

Drugi raz występuje jako świadek na traktacie Jagiełły i Kiejstuta z Zakonem Krzyżackim w 1379 roku. 

Jego imię występuje przy traktacie pokoju na wyspie Salin z 1398 roku. Podpisał się na nim jego syn, Wolimunt, mianem Walmundt Buschken son, Walymundt filius Busken, a zatem jako syn Buszki. Buszko, przez swojego syna i innych potomków, jest protoplastą kilku rodów szlacheckich; Kieżgajłów, Stankiewiczów, Kondratowiczów i Wolimuntowiczów. Jest również spokrewniony z rodem Dowigałłów.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władsyława Semkowicza w Miesięczniku Heraldycznym.

Zobacz też 

 heraldyka
 herb szlachecki
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

 Buszko
 Buszko
 Buszko
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Urodzeni w XIV wieku